Kingsland bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kingsland (Arkansas)
 Kingsland (Georgia)
 Kingsland (Indiana)
 Kingsland (Texas)
 Kingsland Township (Cleveland County, Arkansas)

auf Barbados:
 Kingsland (Barbados)

in Kanada:
 Kingsland (Calgary), Stadtteil

in Neuseeland:
 Kingsland (Neuseeland)

im Vereinigten Königreich:
 Kingsland (Anglesey), Wales
 Kingsland (Dorset), England
 Kingsland (Herefordshire), England
 Kingsland (Shropshire), England

Personen:
 Ambrose Kingsland (1804–1878), Bürgermeister von New York City
 Gerald Kingsland (1930–2000), englischer Schriftsteller
 Paddy Kingsland, Komponistin

Unternehmen:
 Kingsland Holdings, ein Unternehmen auf den Bahamas
Siehe auch:
 Kingsland Basin